Дурма́н () — род растений семейства . Крупные травы, редко древовидные растения. Все виды дурмана — ядовитые растения; наиболее ядовиты цветки и семена. Рудерал. 

Научное название рода () происходит от  или араб. tatura от tat — колоть.

Народные названия: шальная трава, водопьян, дурнопьян, бодяк, трава колдунов, трава дьявола.

Описание 

Однолетнее травянистое растение 0,5—1 м высотой.

Стебель голый, прямостоячий, тройчатовильчатоветвистый.

Листья очерёдные, длинночерешковые, яйцевидно-заострённые, неравномерно глубоковыемчатолопастные, длиной до 15 см, шириной до 10 см, голые, сверху тёмно-зелёного цвета, снизу немного светлее. Главная жилка и боковые жилки первого порядка беловатые, сильно выступающие снизу.
 
Цветки одиночные, крупные, в развилках стебля. Венчик белый, воронковидный. Чашечка длиннотрубчатая, пятигранная, пятизубчатая. Завязь двугнёздная, причём гнёзда нередко ещё разделены, каждое на два полугнезда.

Плод — крупная яйцевидная, в основном четырёхгнёздная коробочка, усаженная многочисленными шипами, совершенно высыхающая при созревании или мясистая, распадающаяся на 4 створки, или же и вовсе не раскрывающаяся.

Химический состав 
Все растение содержит алкалоиды тропанового ряда, главным образом гиосциамин, а также атропин и скополамин: среднее содержание суммы алкалоидов в стеблях 0,15 %, в корнях — 0,26 %, в семенах — 0,22 %.

Исторические сведения 
Существует две версии происхождения растений этого рода. По одной из них родиной дурмана является Мексика и Центральная Америка, откуда он был завезён в Европу вместе с другими паслёновыми. По другой версии дурман распространился из прикаспийских степей, попав в Европу в Средние века вместе с цыганами.

Медицина 
Как галлюциногенное растение, дурман использовался в народной медицине и колдовских обрядах с давних времён. В связи с сочетанием высокоактивных антихолинергических веществ, которые содержит дурман, он вызывает делирий: полную неспособность различать реальность и фантазии, гипертермию, тахикардию; странное и, возможно, агрессивное поведение, тяжёлую форму мидриаза с последующей болезненной светобоязнью, которая может длиться несколько дней. Также часто возникает амнезия.

Некоторые виды сегодня используются как лекарственные растения в фармакологии, а также в народной медицине и гомеопатии.

Недозрелые плоды и семена  содержат скополамин, их используют для получения скополамина гидробромида.

Листья дурмана обыкновенного используются как источник гиосциамина.

В виде таблеток суммарные препараты алкалоидов применялись в препаратах от укачивания (Аэрон).

Настойки применяются для растираний при ревматизме и радикулите.

Масляный экстракт дурмана используется как природный эпилятор, навсегда очищая кожу от нежелательных волос на лице и теле. Замедляет рост волос, при длительном использовании разрушает волосяные фолликулы (данная информация не подтверждена ни одним источником, кроме ссылки на сомнительные pdf страницы).

Некоторое время использовался для изготовления противоастматических сигарет «астматол». Они содержали в себе порошок из травяного сбора: дурмана, красавки, белены и нитрата натрия.

Религия и оккультизм 
Галлюциногенные способности дурмана были замечены ещё в древности. В частности, ацтеки клали его семена на алтари.

В книге «Разговоры с доном Хуаном» писатель Карлос Кастанеда называет дурман «травой дьявола»:

«Трава дьявола» подобна женщине, и так же, как женщина, она льстит мужчинам. Она ставит им ловушки на каждом повороте. Она поставила её тебе, когда заставила тебя помазать пастой лоб. Она попробует это вновь, и ты, вероятно, поддашься. Я предупреждаю тебя, не делай этого. Не принимай её со страстью. «Трава дьявола» — это только один из путей к секретам человека знания. Есть и другие пути. Но её ловушка в том, чтобы заставить тебя поверить, что её путь — единственный. Я говорю, что бесполезно тратить всю свою жизнь на один-единственный путь, особенно если этот путь не имеет сердца.

Выращивание 
Как декоративное растение в садоводстве используют разные виды дурмана.

Дурманы легко размножаются семенами, которые лучше высевать весной, а также черенкованием. Верхушечные и стеблевые черенки легко укореняются в воде, затем их переводят в лёгкий влажный грунт, под прозрачное покрытие, обеспечивающее необходимую влажность воздуха.

Виды 

Род включает 13 видов, распространённых в умеренных и степных зонах повсюду.
Ранее  к этому же роду причислялись растения, которые теперь выделены в отдельный род .

Наиболее известные виды 
 
 syn. , или  — Дурман фиолетовый
 syn. 
 syn. 
 , крупноцветный вид, широко известный как декоративное растение. Он произрастает в природе на обширной территории Азии от Каспия до Китая. Название «индийский» это растение получило не по месту происхождения, а по месту наиболее широкого распространения. Издавна в Индии дурман считается священным и лечебным растением, он именовался «цветком Шивы» (согласно vamana purana он вырос из груди Шивы). Лекарственные препараты из дурмана индийского издавна применялись в народной медицине в виде отваров, мазей для заживления порезов и мозолей ног, в пластырях от язв и прыщей. Используется дурман как анестетик и антисептик, применяется при различных проблемах кожи, ревматической и иной местной боли. Дурман обладает противоспастическими свойствами (спазмолитик) и считался хорошим природным средством для лечения астмы. В виде масляных препаратов из семян при местном применении оказывает успокаивающее действие, способствует крепкому сну.
 syn. 
 
 , Ацтеки наделяли это растение особым статусом и считали его священным, только жрецам позволялось использовать его. Применяя это растение, жрецы говорили с богами, заглядывали в будущее, отыскивали потерянные или украденные вещи, узнавали причины болезней.

Другие виды 
 
 
 syn. 
 
 
 
 
 syn. 
 
 
 
 

Ранее относимый к дурману вид  теперь помещают в род Бругмансия под названием .

Дурман в художественной литературе 

 В романе Рю Мураками «Дети из камеры хранения» дурман и препараты из него являются одной из главных точек повествования.
 Стихотворение И. А. Бунина «Дурман»
 В романе Карлоса Кастанеды «Учение дона Хуана: Путь знания индейцев яки» дурман был одним из наркотических растений, которые неоднократно упоминались.
 В романе Хантера Томпсона «Страх и отвращение в Лас-Вегасе» корень дурмана был упомянут в воспоминаниях адвоката.
 В романе-эпопее Михаила Шолохова "Тихий Дон" с дурманом (здесь - дурнопьян) сравнивается любовь жалмерки Аксиньи: "дурнопьяном придорожным цветет поздняя бабья любовь"

Примечания

Литература 
 
 
 
 Ветвичка В., Тоушева Д. Растения полей и лесов. — Прага: Артия, 1987.

Ссылки 

 Подробное описание видов на flower.onego.ru

Паслёновые
Флора Евразии
Растения лугов
Растения степей
Ядовитые растения
Лекарственные растения
Энтеогены
Галлюциногенные растения и грибы